Eve (voornaam), een meisjesnaam, Engelstalige variant van Eva
 Het Engelstalige begrip "eve" betekent de vooravond van (Christmas Eve = kerstavond, New Year's Eve = oudejaarsavond).

Muziek
 Eve (artiest), een Amerikaanse rapster
 Eve (Booka Shade), een album van Booka Shade
 Eve (Karda Estra), een album uit 2001 van Karda Estra
 Eve (The Alan Parsons Project), een album van The Alan Parsons Project
 Eve of Destruction (lied), een nummer van Barry McGuire uit 1965

Film & televisie
 Eve (1989), een Amerikaanse film uit 1989
 Eve of Destruction (film), een Amerikaanse film uit 1991
 Eve (2005), een Australische korte film uit 2005
 Eve (2008), een korte film van Natalie Portman
 Eve (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie

Overige
 EVE Online, een online role-playing game
 Ève, een gemeente in Frankrijk